

Sigle 
 Ultra high frequency – frequenza ultra alta, banda delle onde radio

Cinema 
 UHF - I vidioti (UHF) – film del 1989 diretto da Jay Levey ed interpretato da "Weird Al" Yankovic

 Musica 
 UHF – gruppo musicale folk canadese
 UHF – gruppo musicale rock portoghese
 UHF-Original Motion Picture Soundtrack and Other Stuff – album del 1989, colonna sonora del film UHF – I vidioti
 UHF – singolo di Weird Al Yankovic del 1989, tratto dall'album UHF – Original Motion Picture Soundtrack and Other Stuff
 UHF – album degli UHF (gruppo musicale canadese) del 1990